Drömmer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Peter Drömmer (1889–1968), deutscher Maler und Werbegrafiker
 Max Drömmer (* 1927), deutscher Philosoph